Mesterton, skotsk släkt invandrad till Sverige på 1600-talet, sedermera bosatt i såväl Sverige som Finland.

Kända personer med efternamnet Mesterton 
Erik Mesterton
Johanna Fredrika Mesterton
Carl Mesterton
Carl Benedict Mesterton
Nils Mesterton
Robert Mesterton
Vienna Mesterton

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Skotska släkter